Barbour puede hacer referencia a:

Personalidades
Thomas Barbour (1884-1946), naturalista estadounidense.
Haley Barbour (1947), abogado y político estadounidense.
Ian Barbour (1923), físico, teólogo y escritor estadounidense.
Antwain Barbour (1982) jugador de baloncesto estadounidense.
John Barbour (aprox. 1316–1395), poeta escocés.
Dave Barbour (1912–1965), músico estadounidense.

Otros
Barbour, condado del estado de Alabama, Estados Unidos.
J. Barbour & Sons, empresa de ropa de Inglaterra.